Сезон 2018—19 у Першій хорватській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Хорватії, що стартував 27 липня 2018 року та фінішував 26 травня 2019 року. Це 28-ий сезон з моменту заснування турніру та шостий поспіль турнір, участь у якому беруть 10 команд. Титул чемпіона за п'ять турів до фінішу здобув Динамо (Загреб).

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати 
1-18 тури

19-36 тури

Плей-оф 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 травня — 3 червня 2019

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Перша хорватська ліга на soccerway  

2019
Хорватія
Хорватія
2018 у хорватському спорті
2019 у хорватському спорті